Le tournoi de tennis de Hanovre est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1964 se dispute du  au .

Margaret Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Sonja Pachta.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith et Lesley Turner.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Hanovre

Navigation 

dames 1964
Hanovre
Sport en Allemagne en 1964
Sport en juillet 1964
Août 1964